Charlie's Angels, titre original de Drôles de dames, une série télévisée américaine diffusée entre le 1976 et 1981 sur le réseau ABC et ayant lancée une franchise :
 Charlie's Angels, titre original de Charlie et ses drôles de dames, film américain réalisé par McG en 2000 et servant de suite à la série.
 Charlie's Angels : Les Anges se déchaînent !, film américain réalisé par McG en 2003 et servant de suite, à la fois, à la série et au premier film.
 Charlie's Angels, jeu vidéo développé par Neko Entertainment et édité par Ubisoft sur les consoles PlayStation 2 et GameCube et se déroulant dans l'univers de la franchise.
 Charlie's Angels, une série télévisée américaine diffusée en 2011 sur ABC et servant de reboot à la franchise.
 Charlie's Angels, film américain réalisé par Elizabeth Banks en 2019 et servant de suite, à la fois, à la série et aux deux précédents films.